«Бородино́» — линейный крейсер Российского императорского и советского флота типа «Измаил».

История корабля 
Заказан по «Программе спешного усиления Балтийского флота 1912 - 1916 гг.», утверждённой ГД 6 июня 1912 совместно с «Законопроектом о военно-морском флоте», предусматривающем иметь к 1930 году две действующие и одну резервную эскадры в составе БФ.

Заложен 6 декабря 1912 года на Адмиралтейском заводе в Санкт-Петербурге, строитель В. И. Невражин, старший помощник главного судостроителя - А. И. Балкашин. Спущен на воду 19 июля 1915 года. Из-за неблагоприятной экономической ситуации постройка крейсера была затруднена, несмотря на то, что считалась первостепенной задачей завода.

После Февральской революции постройка линейного крейсера замедлилась на стадии готовности по корпусу 57%, а после Октябрьской революции вовсе прекратилась, причём корпус корабля был сдан на долговременное хранение в порт. После окончания Гражданской войны было рассмотрено несколько проектов достройки «Бородино», однако недостаток средств не позволил их реализовать. 21 августа 1923 года «Бородино» был продан немецкой судоразделочной фирме и 16 октября подготовлен к буксировке в Киль, где вскоре разделан на металл.

Командиры 
 1913—1916 капитан 2-го ранга М. М. Весёлкин

См. также 
 Бородино — броненосец Российского императорского флота потопленный во время Цусимского сражения.

Примечания

Литература 
 Виноградов С. Е. «„Измаил“: сверхдредноут Российской империи» — Морская коллекция, 2001
 Усов В. Ю. «Линейные крейсеры типа „Измаил“» — Судостроение, 1986, № 7 По материалам ЦГАВМФ
 Кузнецов Л. А. «Почему не достроили линейные крейсеры типа „Измаил“» — Сборник Гангут № 1

Ссылки 
 Линейный крейсер «ИЗМАИЛ», Россия (проект)
 История создания и службы русских линкоров. Трудный путь к совершенству
 Линейный крейсер «Бородино» — фотографии
 Серия Измаил

Военные корабли Балтийского флота
Линейные крейсера типа «Измаил»